Bubulle (poisson rouge)
Bubulle Guppies
La Bande à Bubulle